АЭС «Пакш» () — единственная действующая атомная электростанция в Венгрии. Станция построена по советскому проекту, все 4 реактора — типа ВВЭР-440. Планируется постройка двух реакторов ВВЭР-1200.

Описание 
Станция расположена в 100 километрах от Будапешта, в 5 км от города Пакша.

По заявлению компании-собственника, АЭС производит более 50 % электроэнергии, вырабатываемой в Венгрии.

История 
Строительство первой очереди АЭС «Пакш», включавшей в себя два первых энергоблока, началось в августе 1974 года.
10 октября 1983 года был введен в эксплуатацию первый энергоблок, а 14 ноября 1984 года — энергоблок № 2.
В 1979 году начались работы по строительству второй очереди, ввод энергоблока № 3 в эксплуатацию состоялся 1 декабря 1986 года, энергоблок № 4 был пущен годом позже, в ноябре 1987 года.
На всех четырёх энергоблоках станции используются советские реакторные установки типа ВВЭР-440 В-213.

Пакш-2 
8 декабря 2014 года РФ и Венгрия подписали документы на постройку пятого и шестого блоков АЭС «Пакш» с реакторами по российской технологии ВВЭР-1200. Стоимость проекта составляет ~14,7 миллиарда долларов или 7,35 млрд на блок, что несколько дороже, чем строительство в Турции АЭС Аккую с 5,5 млрд на блок.

В марте 2019 года МИД Венгрии заявил об окончании процесса получения разрешений на строительство АЭС от Евросоюза.
20 июня 2019 на площадке сооружения АЭС «Пакш-2» дан старт первым строительно-монтажным работам (подрядчик —  венгерская государственная компания ).
Лицензию на строительство первого энергоблока планируется получить в 2021 году.

26 августа 2022 года, по итогам рассмотрения проектной документации объёмом в сотни тысяч страниц, Венгерское атомное ведомство (ОАН) выдало разрешение на сооружение двух энергоблоков ВВЭР-1200 Пакш-5 и Пакш-6. Выдача лицензии позволяет перейти к активной фазе строительства, начиная с разметки и расчистки территории, производства земляных работ и далее строительства сооружений.

В сентябре 2022 года началась разработка котлована под блок №5. Первый этап — выемка грунта до уровня грунтовых вод, то есть до минус пяти метров. Заливка первого бетона планируется на осень 2023 года.

Происшествия 
10 апреля 2003 года при проведении плановых ремонтных работ на 2-м блоке АЭС Пакш произошёл инцидент, потребовавший около 3,5 лет для восстановительных работ. Произошло повреждение оболочки тепловыделяющих сборок при проведении химической очистки их поверхности в специальном баке по технологии компании AREVA. Превышающего допустимый уровня загрязнения объектов окружающей среды за границей промышленной площадки АЭС зафиксировано не было. Инциденту был присвоен 3-й уровень по международной шкале ядерных событий.

Энергоблоки

Примечания 

Атомные электростанции Венгрии
Тольна
Предприятия Венгрии
Российско-венгерские отношения